est la formule brute de plusieurs isomères.

 bromoxynil ou 3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile, numéro CAS 
 2,4-dibromo-6-hydroxybenzonitrile
 2,4-dibromophényl isocyanate, numéro CAS